Silla puede referirse a:

Asiento 
 La silla, mueble para sentarse.
 La silla de rodilla o silla correctora; silla ergonómica con apoyo para las rodillas diseñada para evitar malas posturas en la persona sentada, de tal forma que reduce los dolores de espalda que ocasiona la permanencia de largos períodos en esa posición.
 La silla plegable, tipo de silla liviana y portátil que puede ser almacenada junto a otras iguales en una pila o fila, o en un carro especialmente diseñado para este propósito.
 La silla de montar, asiento que se coloca sobre el caballo para montarlo.
 La silla eléctrica, asiento utilizado para ejecutar la pena de muerte en determinados países.
 La silla de ruedas, asiento con ruedas para discapacitados.
 La sillita de coche, suplemento al asiento en los coches para llevar con seguridad niños pequeños.
 La silla de san Eduardo, en la abadía de Westminster.

Geografía 
 Silla (Valencia), municipio de la comarca de la Huerta Sur, en la provincia de Valencia (España).
 Cerro de la Silla, montaña de la Sierra Madre Oriental (México).
 El Silla (Corea), uno de los Tres Reinos de Corea, que existió entre los años 57 a. C. y 935 d. C.
 Idioma silla, antiguo idioma hablado en el mencionado reino.
 Silla del Caballo Bajero, montaña situada en el macizo de Ándara, en la Cordillera Cantábrica (España).
 Silla del Papa, yacimiento arqueológico de la provincia de Cádiz (España).

Varios 
 El punto de silla o punto de ensilladura; punto sobre una superficie en el que la pendiente es cero pero no se trata de un extremo local (máximo o mínimo): es el punto sobre una superficie en el que la elevación es máxima en una dirección y mínima en la dirección perpendicular.
 La Silla de Felipe II, peñascal de granito sobre el que hay labradas diferentes plataformas escalonadas, además de otros elementos, que, según la tradición, servían de observatorio al monarca durante la construcción del Monasterio de El Escorial.
 El juego de las sillas musicales, juego en que se emplea un cierto número de sillas.
 La silla turca, hueco situado en la vertiente endocraneal del hueso esfenoides, en el cráneo humano, que aloja a la hipófisis o glándula pituitaria.
 La silla de hierro romana, método de tortura y ejecución de los cristianos en el circo romano.
 La Silla del Moro (denominación popular, a partir de 1810) o Castillo de Santa Elena (desde el siglo XVII); pequeño castillo de la época nazarí, que formaba parte del sistema defensivo del Generalife y la Alhambra, en Granada (España).
 La Silla del Rey, banco o canapé de piedra esculpido en 1776 por Manuel Reguera.
 Las sillas de asiento, silletas de asiento o placas de asiento; elemento de la vía férrea consistente en unas piezas metálicas o de elastómeros situadas entre el riel y su sujeción, y la traviesa o placa sobre la que estas se asientan.